Daniyal Akhmetov (1954) – politico kazako
 Kairat Achmetov (1987) – lottatore di arti marziali miste kazako
 Rinat Achmetov (1966) – imprenditore e magnate ucraino
 Serik Akhmetov (1958) – politico kazako